Тони Даткович (; 6 ноября 1993, Загреб) — хорватский футболист, защитник клуба «Картахена».

Карьера

Клубная карьера 
Тони Даткович начинал карьеру футболиста, тренируясь в академии «Риеки». В августе 2012 года он был отдан в аренду клубу хорватской Второй лиги «Поморацу».

Летом 2014 года Даткович стал игроком словенской команды «Заврч». 18 июля того же года он дебютировал на высшем уровне, выйдя в основном составе, в гостевом поединке против «Целе». В следующем туре Даткович забил свой первый гол, увеличив преимущество своей команды в гостевой игре с «Рударом».

В начале 2016 года Даткович перешёл в словенский «Копер», а в апреле того же года он сделал дубль в ворота своей бывшей команды.

Летом 2017 года Даткович вернулся в Хорватию, подписав контракт с загребским клубом «Локомотива».

2 сентября 2019 года Даткович отправился в аренду в клуб испанской Сегунды «Уэска» на сезон с опцией выкупа.

В августе 2020 года Даткович перешёл в греческий «Арис», подписав трёхлетний контракт.

10 января 2021 года Даткович вернулся в испанскую Сегунду, отправившись в аренду в «Картахену» до конца сезона с опцией выкупа.

2 июня 2021 года Даткович перешёл в клуб MLS «Реал Солт-Лейк», подписав двухлетний контракт. В американской лиге дебютировал 7 августа в матче против «Портленд Тимберс».

18 января 2022 года Даткович вернулся в испанскую «Картахену», подписав контракт до 2024 года.

Карьера в сборной 
В составе сборной Хорватии до 19 лет Даткович принимал участие в чемпионате Европы среди юношей до 19 лет 2012.

За основную сборную Хорватии Даткович дебютировал 14 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Китая.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте hrnogomet.com
 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Поморац»
Игроки ФК «Заврч»
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Картахена»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»